Seznam armad z zaporedno številko 53.

Seznam 
 53. armada (Japonski imperij)
 53. armada (ZSSR)

Glej tudi